

Geografia 
 Khyber Pakhtunkhwa – una delle quattro province del Pakistan, con capitale Peshawar
 Passo Khyber – passo di montagna che collega il Pakistan con l'Afghanistan

Persone 
 Mir Akbar Khyber – politico afghano

Altro 
 Up the Khyber – brano strumentale dei Pink Floyd